Trichogaster trichopterus trichopterus é uma subespécie da espécie Trichogaster azul. É um peixe de água doce, que possui labirinto, um órgão que o faz respirar ar atmosférico, por isso precisa de menos oxigênio que os demais peixes, mas nunca com água poluída.

Diferença da Outra Subespécie
Esse peixe se diferencia do Trichogaster trichopterus sumatranus porque há apenas duas manchas azul-escuras (ou pretas), uma na nadadeira dorsal, mais na parte de baixo do peixe, e outra perto da cauda, no centro. Também há outras manchas claras, porém não são tão perceptíveis quanto as demais manchas escuras.

Como identificar o sexo
O sexo dos peixes é definido pela sua barbatana dorsal. Se a mesma for pontiaguda (normalmente maior), o tricogaster será macho. Caso a nadadeira seja lisa e plana (naturalmente menor), o peixe será fêmea

Ligações Externas

Osphronemidae
Peixes descritos em 1770